Bartolomeo Picchiatti – architetto e ingegnere italiano
 Francesco Antonio Picchiatti – architetto, ingegnere e archeologo italiano